Ytterbyn ist der Name folgender Orte in Schweden:
 Ytterbyn (Sandviken), in der Gemeinde Sandviken, Gävleborgs län
 Ytterbyn (Vännäs), in der Gemeinde Vännäs, Västerbottens län
 Ytterbyn in der Gemeinde Kalix, Norrbottens län, Ortsteil von Nyborg (Schweden) (auch frühere Bezeichnung des Tätorts)